Szőke Lajos (1868-1936) bankár.
 Szőke Lajos (1869–1957) színész, epizodista
 Szőke Lajos (1912–2015) magyar szobrászművész
 Szőke Lajos (1948) költő
 Szőke Lajos (1957–) plébános

Jegyzetek